Konstantinovskij , cognome nonché toponimo

Konstantinovskij (Oblast' di Jaroslavl'), località dell'Oblast' di Jaroslavl'
Konstantinovskij rajon